KJA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Emel'janovo, Krasnojarsk, Russia